Armer (professió): persona dedicada a la fabricació, reparació, venda o neteja d'armes.

 Armer (moble): Armari que serveix per a guardar-hi les armes de mà i municions.